Conte o contessa del Tirolo è stato un titolo nobiliare austriaco.

Dai conti di Tirolo ai conti del Tirolo 
Il titolo nobiliare di "conte di Tirolo" venne acquisito da un consortile militare a partire dalla metà del XIII secolo (discendente secondo alcune fonti dalla famiglia degli Eurasburg, di origine bavarese, che si stabilì verso l'XI secolo nella Valle dell'Inn e in seguito in quella dell'Adige. Sarebbero discendenti di questa casata sia la dinastia di Ortenburg che quella dei Tirolo) che si sostituì gradualmente al primo detentore dei diritti comitali della zona, il vescovo di Trento (che lo deteneva dall'anno 1027 e ne continuerà per secoli a rivendicare la sovranità). In maniera analoga quando il consortile espanse il proprio controllo su un vasto territorio a cavallo delle Alpi e finì per modificare il titolo da "conte di Tirolo" a "conte del Tirolo", usurpò anche i diritti comitali dei vescovi di Coira e di Bressanone sui corrispondenti territori a questi sottratti. 

L'origine del titolo nobiliare di conte nasce dunque da un'usurpazione attuata dal consortile militare che aveva come sede principali dei suoi domini Castel Tirolo, che sorge nei pressi dell'odierna Merano, nei confronti dei legittimi detentori dei titoli comitali in quei territori.

In precedenza i Tirolo erano stati advocates dei vescovi (in competizione con altre famiglie signorili quali gli Andechs-Diessen, gli Appiano e i Morit-Greifenstein, sulle quali riuscirono a prevalere), ovvero coloro ai quali i vescovi affidavano le prerogative militari sui loro territori, su mandato dell'imperatore del Sacro Romano Impero di Germania, del quale i principi-vescovi erano diretti vassalli, ammessi alla dieta imperiale con diritto elettivo. Attorno al 1259, con l'ascesa di Mainardo II, vero fondatore della potenza tirolese, i conti di Tirolo divennero, di fatto, conti del Tirolo. Successivamente nel corso del XIV secolo, quando la dinastia dei Tirolo-Gorizia si estinse e la contea passò per questioni dinastiche agli Asburgo, l'uso del termine e il relativo titolo nobiliare vennero riconosciuti dall'imperatore stesso.

 Alberto I (1128-1140)
 Alberto II (1140–1165) 
 Bertoldo (1165–1180)
 Enrico I (1180–1190)
 Alberto III (1202–1253)

Conti di Tirolo-Gorizia 
 Mainardo I (1253–1258)
 Mainardo II (1257–1295)
 Ottone III (1295–1310)
 Enrico II (1310–1335)
 Margherita (1335–1363)

Signori del Lussemburgo 
 Giovanni Enrico (1335-1341)

Famiglia Wittelsbach 
 Ludovico (1341-1361)
 Mainardo III (1361-1363)

Famiglia Asburgo 

 Rodolfo IV (1363–1365)
 Leopoldo III (1365–1386)
 Alberto III (1386–1395)
 Leopoldo IV (1396–1406)

 Federico IV (1406–1439)
 Sigismondo (1439–1490)

 Massimiliano I (1490-1519), imperatore del Sacro Romano Impero
 Carlo V (1519-1521), imperatore del Sacro Romano Impero
 Ferdinando I (1521-1564), imperatore del Sacro Romano Impero

 Ferdinando II (1564–1595)
 Massimiliano III (1602–1618)

 Leopoldo V (1619–1632)
 Ferdinando Carlo (1646–1662)
 Sigismondo Francesco (1663–1665)
 Leopoldo I (1665–1705), imperatore del Sacro Romano Impero
 Giuseppe I (1705-1711), imperatore del Sacro Romano Impero

Note

Bibliografia 
 Oswald Trapp, Schloss Tirol, in Tiroler Burgenbuch, 2: Burggrafenamt, Athesia, Bolzano, 1980, pp. 59-103.
 Gertrud Sandberger, Einige Beobachtungen zur Herkunft der älteren Grafen von Tirol, in Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, 45, 1982, pp. 419-426.
 Hannes Obermair, Scheda bibliografica sul castello e sui conti di Tirolo, in Carlo Romeo, Invito a Castel Tirolo, Bolzano, 1991, pp. 73-77.
 Therese Meyer, Kurt Karpf, Herrschaftsausbau im Südostalpenraum am Beispiel einer bayerischen Adelsgruppe. Untersuchungen zum Freisinger Vizedom Adalbert, zur Herkunft der Eurasburger in Bayern, der Grafen von Tirol und der Grafen von Ortenburg in Kärnten, in Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, 63, 2000, pp. 491-539.
 Josef Riedmann, Von alten Grafen und neuen Gräfinnen. Anmerkungen zur Genealogie der älteren Grafen von Tirol, in Tirol zwischen Zeiten und Völkern. Festschrift für H. Gritsch zum 60. Geburtstag, a cura di Eugen Thurnherr (Schlern-Schriften, 318), Wagner, Innsbruck, 2002, pp. 37-49.
 Südtiroler Landesmuseum Schloss Tirol (ed.), Mauerschau. Bauwerk und Denkmal Schloss Tirol, Castel Tirolo, 2016. ISBN 978-88-95523-33-0
 Walter Landi, Die Grafen von Tirol. Ein historisch-familiengeschichtlicher Überblick (10.–14. Jahrhundert), in Walter Hauser, Martin Mittermair (a cura di), Schloss Tirol. Bd. 1: Baugeschichte. Die Burg Tirol von ihren Anfängen bis zum 21. Jahrhundert,  Südtiroler Landesmuseum für Kultur- und Landesgeschichte Schloss Tirol, Schloss Tirol, 2017, ISBN 978-88-95523-25-5, pp. 110-135.

Tirolo
Storia del Tirolo
 
Tirolo